Амнистия — мера, применяемая по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.
 Амнистия — советская сатирическая комедия 1981 года режиссёра В. Пономарёва, художественная версия 2-серийного телефильма «Троянский конь» 1980 года.

См. также 
 Налоговая амнистия
 Amnesty International